Ismail oder Isma‘il () ist die im arabischen und russischen Raum verwendete Variante des semitischen Namens Ismael. Nach biblischer und islamischer Tradition gilt er als Stammvater der Araber. Die türkische Form des Namens ist İsmail.

Namensträger

Einzelname 
 Ismael/Ismail ist der erste Sohn Abrahams und im Islam ein Prophet.
 Ismāʿīl ibn Dschaʿfar (8. Jahrhundert), siebenter Imam der Ismailiten
 Ismail al-Mansur, Kalif der Fatimiden in Tunesien von 946 bis 953 
  Ismail I. (Isma‘il b. Ahmad, vollständig al-Amir al-Mahdi Abu Ibrahim Ismail b. Ahmad), regierte 892–907 die Samaniden
 Ismail Chandan, dritter Choresm-Schah (regierte 1035–41) aus der Dynastie der Altuntaschiden 
 Ismail I., Emir der Nasriden in Granada von 1314 bis 1325
 Ismail II., Emir der Nasriden in Granada von 1359 bis 1360
 Ismail I., erster Schah der Safawiden im Iran von 1501 bis 1524
 Ismail II., dritter Schah der Safawiden im Iran von 1576 bis 1577
 Ismail III. (* um 1733; † 1773), der letzte Herrscher aus der Dynastie der Safawiden

Vorname 
 Ismail Azzaoui (* 1998), belgischer Fußballspieler
 Ismail Bey (1735–1791), mamlukischer Gouverneur von Ägypten 1777–78 und 1786–91
 Ismail Fahmi (1922–1997), ägyptischer Diplomat und Außenminister
 Ismail Kadare (* 1936), albanischer Schriftsteller
 Ismail Pascha (1813–1865), eigentlich György Kmety, osmanischer Offizier und ungarischer Freiheitskämpfer
 Ismail Pascha (1830–1895), Vizekönig von Ägypten 1864–79
 Ismail Tipi (1959–2023), türkisch-deutscher Politiker (CDU), MdL Hessen

Familienname 
 Abd al-Fattah Ismail (1939–1986) jemenitischer Politiker, Präsident des Südjemen
 Adel Ismail (* 1928), Schweizer Tennisspieler
 Afa Ismail (* 1993), maledivische Leichtathletin
 Ahmed Ismail (* 1975), ägyptischer Boxer 
 Alik Ismail-Zadeh (* 1961), mathematischer Geophysiker
 Asif Ismail (* 1970), Tennisspieler aus Hongkong
 Atik Ismail (* 1957), finnischer Fußballspieler
 Dhurgham Ismail (* 1994), irakischer Fußballspieler
 Edna Adan Ismail (* 1937), Politikerin und Frauenrechtsaktivistin aus Somaliland
 Fakhri Ismail (* 1991), bruneiischer Leichtathlet und Fußballspieler
 Gamal Ali Fouad Ismail (* 1950), ägyptische Mathematikerin
 Hamid Ismail (* 1987), katarischer Fußballspieler
 Harun Ismail (* 1955), simbabwischer Tennisspieler
 Hazem Salah Abu Ismail (* 1961), ägyptischer Gelehrter und islamistischer Denker
 Ismail Ahmed Ismail (* 1984), sudanesischer Leichtathlet
 Jaseel P. Ismail (* 1972), indischer Badmintonspieler
 Maisa Fathuhulla Ismail (* 1999), Badmintonspielerin von den Malediven
 Mariam Ismail († 2015), malaysische Schauspielerin
 Mohamed Ismail Ibrahim (* 1997), dschibutischer Langstreckenläufer
 Mohamed Mu'lzuddin Ismail (* 1987), bruneiischer Fußballtorhüter
 Mohd Farisham Ismail (* 1985), malaysischer Fußballspieler
 Muhammad Ismāʿil (* 1946), afghanischer Politiker
 Muhammad Hafez Ismail (1918–1997), ägyptischer Militär und Diplomat
 Muhammad Hakimi Ismail (* 1991), malaysischer Dreispringer 
 Muhammad ibn Ismāʿīl, Sohn von Ismail ibn Dschafar, des 7. Imams der Ismailiten (Siebener-Schiiten)
 Muhammad Zulfiqar Ismail (* 2000), malaysischer Sprinter
 Mulai Ismail († 1727), Sultan der Alawiden in Marokko 1672–1727
 Nermin Ismail (* 1991), österreichische Journalistin und Autorin
 Razali Ismail (* 1939), malaysischer Politiker
 Saeed Ismail (* 1981), bahrainischer Tennisspieler
 Salma Ismail (1918–2014), erste malaiische Ärztin
 Samir Ismail, kuwaitisch-palästinensischer Arzt
 Scherif Ismail (1955–2023), ägyptischer Ingenieur und Politiker
 Shabnim Ismail (* 1988), südafrikanische Cricketspielerin
 Taufiq Ismail (* 1935), indonesischer Schriftsteller
 Walid Ismail (* 1984), libanesischer Fußballspieler
 Wan Azizah Wan Ismail (* 1952), malaysische Politikerin und Ärztin
 Xurto Hecî Îsmaîl (1933–2020), irakischer Geistlicher, geistliches Oberhaupt der Jesiden

Orte 
 Ismail, Stadt in der Oblast Odessa, Ukraine

Siehe auch 
 Liste der Herrscher namens Ismail
 Kreuz von Ismail, eine russische Auszeichnung
 as-Salih Ismail
 Ismajil, Stadt in der Ukraine
 Ismaili

Arabischer Personenname
Männlicher Vorname
Theophorer Personenname
Albanischer Personenname
Bosnischer Personenname